Golija (planina u Srbiji), zapadno od Raške, najviši vrh Jankov Kamen (1.833 m);
 Golija (planina u Crnoj Gori), sjeverozapadno od Nikšićkog polja, najviši vrh Ledenice (1.945 m)
 Velika Golija (ili samo Golija) - planina u BiH, između Livanjskog i Glamočkog polja, najviši vrhovi Velika Golija (1.892 m) i Velika Pričija (1.891 m)